Miejscowości w USA:
 Shafer – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Chisago
Gminy w USA:
 Shafer (ang. Shafer Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Chisago

en:Schaefer#Shafer